Coca kan syfta på:

Geografi

Ecuador 

 Puerto Francisco de Orellana, provinshuvudstad,

Spanien 

 Coca (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Coca (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar